moe – japońskie określenie reakcji emocjonalnej na fikcyjne postacie
 .moe – domena najwyższego poziomu
 Moe – miasto w Australii, w stanie Wiktoria
 (30439) Moe – planetoida

Osoby o tym nazwisku:
 Big Moe – amerykański raper
 Doug Moe – amerykański koszykarz
 Jørgen Moe – norweski biskup, pisarz, folklorysta
 Margot Moe – norweska łyżwiarka figurowa
 Tommy Moe – amerykański narciarz alpejski

Fikcyjne postacie:
 Moe Greene – postać z powieści Ojciec chrzestny
 Moe Szyslak – postać z serialu Simpsonowie

Inne:
 Moe Game Award – japońska nagroda w dziedzinie gier komputerowych